Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Gnitecki – polski pedagog
 Maciej Gnitecki – polski judoka